Гречановка — топоним.

Украина 
 Гречановка — посёлок, Яготинский район Киевской области.
 Гречановка — село, Снигирёвский район Николаевской области.
 Гречановка — село, Гадячский район Полтавской области.
 Гречановка — село, Драбовский район Черкасской области.